Боке се може односити на:

 Боке (Пјаченца), насеље у округу, Италија
 Боке (Калвадос), насеље и општина у департману Калвадос, Француска